A partíció kifejezés általában valaminek a részekre osztására utal. Jelentései:

 partíció: az informatikában a merevlemez egy önálló logikai egysége
 a partíció a halmazelméletben is előfordul, osztályfelbontás néven is ismert
 a partíció a matematika másik ágában, a számelméletben is használatos
 a partíciókra osztás az adatbázisoknál is létezik.